

Geografia 
 Capanne, frazione di Manciano in provincia di Grosseto.
 Capanne, borgata di Massa Marittima in provincia di Grosseto.
 Capanne, frazione di Montopoli in Val d'Arno in provincia di Pisa.
 Capanne, località di Nocera Umbra in provincia di Perugia
 Capanne, frazione di Perugia.
 Capanne di Cosola, frazione di Cabella Ligure in provincia di Alessandria.
 Capanne di Marcarolo, frazione di Bosio in Provincia di Alessandria.
 Borgo Capanne, frazione di Alto Reno Terme nella città metropolitana di Bologna.
 Capanne, curazia di San Marino.
 Capanne, frazione di Careggine in provincia di Lucca
 Capanne, frazione di Sillano Giuncugnano in provincia di Lucca
 Monte Capanne, rilievo dell'Isola d'Elba.

Pagine correlate 
 Capanna (disambigua)